Николай-Кюель — топоним в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Николай-Кюель — озеро, на левом берегу среднего течения р. Удаган-Дёгдён, координаты 68°23' с. ш. 155°59' в. д.
 Николай-Кюель — озеро, на правом берегу р. Буор-Сала, координаты 69°07' с. ш. 136°29' в. д.
 Николай-Кюель — озеро, в правобережье среднего течения р. Селеннях, северо-восточнее оз. Тала-Кюель, координаты 67°52' с. ш. 143°54' в. д.
 Николай-Кюель — озеро, в правобережье р. Большая Быстрая, координаты 69°05' с. ш. 155°21' в. д.

См. также 
 Николай-Кюеле

Примечания